Sévérac ou Séverac peut désigner :

Patronyme 

 Amaury de Sévérac, mort en 1427 ;
 Benoît Séverac, romancier français.
 Gui V de Sévérac, seigneur du  ;
 Jacques Séverac, réalisateur français (1902-1982) ;
 Jourdain de Séverac, Jordanus ou Jordan Catala, en latin Jordanus Catalanus (1280 ca.- après 1330), dominicain français, missionnaire et explorateur de l’Afrique et de l'Asie ;
 Léon Séverac (Lodève 1903-Montpellier 1996), sculpteur français.
 Famille de Séverac, famille de la noblesse française subsistante originaire du Rouergue ou du Languedoc (Lauragais) mais dont le rattachement avec la famille féodale de Sévérac n'est pas prouvé :
 Gilbert Alexandre de Séverac (1834-1897), peintre français
 Marie-Joseph-Alexandre Déodat de Séverac (1872-1921), compositeur français

Toponyme 

 Séverac, uni à Bédène, dans la commune de Cantoin (Aveyron) ;
 Sévérac (Loire-Atlantique), commune française de la Loire-Atlantique ;
 Sévérac d'Aveyron, commune française de l'Aveyron ;
 Sévérac-l'Église, ancienne commune française de l'Aveyron, intégrée à Laissac-Sévérac-l'Église ;
 Sévérac-le-Château, ancienne commune française de l'Aveyron, intégrée à Sévérac d'Aveyron.

Voir aussi 

 Causse de Sévérac

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France